Hrvatska:
 Buići (Poreč), gradsko naselje Poreča
 Buići (Župa dubrovačka), naselje u općini Župa dubrovačka